La Méridienne verte est un projet artistique visant à matérialiser le tracé du méridien de Paris en France par des arbres. Il est réalisé pour les cérémonies de l'an 2000 en France.

Caractéristiques 
Le méridien de Paris traverse la France métropolitaine du nord au sud, depuis Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais à Prats-de-Mollo-la-Preste dans les Pyrénées-Orientales. Passant par le centre de l'observatoire de Paris, il est situé environ 2° 20' à l'est du méridien de Greenwich. La Méridienne verte matérialise par intermittence son tracé par des arbres, plantés le long de son parcours. Celui-ci est également incarné par des médaillons métalliques, installés dans les communes traversées par la ligne sur des bornes de béton d'un mètre de hauteur, ainsi que sur des stèles ou des murs. Sur certaines routes, des panneaux spécifiques sont érigés pour signaler le croisement avec le méridien.

Au croisement entre le méridien et le , à Ayrens dans le Cantal, les arbres sont plantés selon deux droites perpendiculaires, matérialisant chacune l'une des deux lignes.

Historique 
La Méridienne verte est un projet de l'urbaniste et architecte français Paul Chemetov, mis en place pour les cérémonies de l'an 2000 en France.

Saint-Martin-du-Tertre, dans le Val-d'Oise ayant servi à la mesure du méridien par César-François Cassini et Nicolas Louis de Lacaille (en 1740), puis par Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain (à partir de 1792), la commune possède un obélisque commémoratif situé non loin de la ligne. Le  (jour de la Sainte-Catherine), une première plantation d'arbres est réalisée en présence de la ministre de la culture Catherine Trautmann.

Un pique-nique est organisé le long du méridien de Paris, le , jour de la fête nationale française. À cette occasion, le méridien est matérialisé dans le ciel de Paris au moyen de deux lasers le premier à l'Observatoire, dont le centre définit la longitude du méridien, le deuxième au Sénat, tout proche et situé également sur le passage de la ligne imaginaire. D'un diamètre de  et d'une portée de , leurs rayons aux couleurs de la Méridienne (vert) illuminent le 6 et le  pendant trois nuits consécutives, du 13 au .

Communes traversées 

Du nord au sud, la Méridienne verte traverse 6 régions, 20 départements et 336 communes (337 à sa création, la commune de Saint-Pol-sur-Mer s'étant associée à celle de Dunkerque entre-temps) :
 Hauts-de-France :
 Nord : 11 communes
 Pas-de-Calais : 31 communes
 Somme : 24 communes
 Oise : 26 communes

 Île-de-France :
 Val-d'Oise : 14 communes
 Seine-Saint-Denis : 5 communes
 Hauts-de-Seine: 1 commune
 Paris : 1 commune
 Val-de-Marne : 7 communes
 Essonne : 20 communes

 Centre-Val de Loire :
 Loiret : 24 communes
 Cher : 28 communes

 Auvergne-Rhône-Alpes :
 Allier : 6 communes
 Cantal : 23 communes
 
 Nouvelle-Aquitaine :
Creuse : 21 communes
 Corrèze : 11 communes 

 Occitanie :
 Aveyron : 17 communes
 Tarn : 25 communes
 Aude : 30 communes
 Pyrénées-Orientales : 11 communes

Le tableau suivant recense les communes concernées par la Méridienne verte ainsi que, partiellement, les matérialisations de celle-ci sur le terrain et les éventuels autres monuments commémorant le méridien de Paris.

Dans les arts

Cinéma 
 Le film documentaire Le bonheur... terre promise, réalisé par Laurent Hasse en 2012, relate son voyage à pied, du sud au nord, en suivant la Méridienne verte.

Voir aussi

Bibliographie

Notes et références

Articles connexes 
 Méridien de Paris
 Hommage à Arago, un projet similaire visant à matérialiser le méridien dans la ville de Paris.

Lien externe 
 

2000
Méridien de Paris
Projet urbain et architectural